Zweyer ist der Familienname folgender Personen:
 Ewalt Zweyer (* 1932), deutscher Journalist und Heimatforscher
 Jan Zweyer, Pseudonym von Rüdiger Richartz (* 1953), deutscher Krimiautor

Siehe auch:
 Zwayer
 Zweier
 Zweyer von Evenbach